Monastero di Sant'Anna – complesso monastico di Barcellona
Ex monastero di Sant'Anna sul Prato – complesso monastico di Firenze
Monastero di Sant'Anna – complesso monastico di Mondragone
Monastero di Sant'Anna – complesso monastico di Nocera Inferiore
 Monastero di Sant'Anna in Camprena – complesso monastico di Pienza

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Anna
 Chiesa e convento di Sant'Anna